Longidorus is een geslacht van naaldvormige, vrijlevende rondwormen, waarvan sommige soorten plantenparasitair zijn.

De rondwormen kunnen ook belangrijke plantenvirussen overdragen, zoals het aardappelvirus U of het cacaonecrosevirus.

Narcis, luzerne, biet, braam, sla, druif en citrus kunnen geïnfecteerd worden door Longidorus-soorten. Longidorus elongatus is ongeveer 5 mm lang en prikt alleen jonge wortelpunten aan. Deze soort komt voornamelijk voor in grasland en bij aardbeien.

Soorten 
Longidorus africanus
Longidorus andalusicus
Longidorus baeticus
Longidorus carniolensis
Longidorus cheni
Longidorus maximus
Longidorus oleae
Longidorus orongorongensis
Longidorus piceicola
Longidorus polyae
Longidorus sylphus
Longidorus taniwha
Longidorus waikouaitii

Cladogram

Externe link 
 Afbeeldingen
 Beschrijving van longidorus elongatus

Literatuur 

Dorylaimida
Plantenparasitaire aaltjes